Darzāb kan syfta på följande platser:

Afghanistan 

 Darzāb (distriktshuvudort), Jowzjan, 
 Darzāb (distrikt), Jowzjan, 

Robotskapade Afghanistanförgreningar